De Robert voor beste buitenlandse film, tevens niet-Amerikaans, is een filmprijs die jaarlijks op de Robertfest uitgereikt wordt door de Danmarks Film Akademi.

Winnaars 

Robert